Wadesboro ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wadesboro (Florida)
 Wadesboro (Kentucky)
 Wadesboro (Louisiana)
 Wadesboro (North Carolina)